Esistono più comuni francesi con questo nome

Rivières – Charente
Rivières – Gard
Rivières – Tarn